Plínio da Silva Macêdo (São Raimundo Nonato, Piauí, 21 de outubro de 1957) é um Cirurgião-dentista, professor Titular da Universidade Federal do Piauí - UFPI, escritor, membro titular da Academia Brasileira de Odontologia e da Academia Piauiense de Letras.

Formação e carreira

Filho do médico Raul Antunes de Macêdo e Maria da Silva Macêdo.

Graduado pela Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Piauí em 1981. Foi eleito membro titular da Academia Brasileira de Odontologia e tomou posse em 19 de maio de 2017, ocupando a Cadeira 2. 

Em 5 de outubro de 2019 foi eleito e tomou posse em 9 de novembro de 2019 como membro Titular da Academia Piauiense de Letras - APL, ocupando a Cadeira 3, sucedendo Jesualdo Cavalcanti. É autor dente outras obras do Livro: Médico, Medicina e Humanismo no Sertão, Editora  Novo Século, publicado em 20111 e coautor do Livro: Medicina e Direito publicado, Editora Quality, 2020.

Referências